Barpeta (district), een district van de Indiase staat Assam
 Barpeta (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Barpeta